Inno alla gioia (An die Freude) – ode composta dal poeta tedesco Friedrich Schiller nel 1785
Inno alla gioia (An die Freude) – composizione di Ludwig van Beethoven a partire dall'ode di Schiller, contenuta nel quarto movimento della Sinfonia n. 9 del 1824
Inno europeo – costituito da un brano del movimento finale della Nona sinfonia di Beethoven (senza le parole di Schiller)